Журавли́нка — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 375 осіб. Орган місцевого самоврядування — Чаплинська селищна рада.

Географія 
Село Журавлинка розташоване в східній частині Васильківського району. На півдні межує з селом Петрикове, на сході з смт Чаплине та на півночі з селом Касаєве.

Селом протікає річка Балка Журавлина. Поруч проходить автомобільна дорога  і залізниця, станція Чаплине за 2 км.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області